В парному розряді жіночого тенісного турніру Brasil Open 1993,що проходив у рамках Туру WTA 1993, Забіне Гак і Вероніка Мартінек виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Чабалгойті і Андреа Віейра 6-2, 7-6.

Сіяні пари 

 Флоренсія Лабат /  Мерседес Пас (півфінал)
 Руксандра Драгомір /  Іріна Спирля (чвертьфінал)

 Надін Ерцегович /  Мая Живеч-Шкуль (1-ше коло)
 Паула Іверсен /  Наґано Хіромі (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brasil Open